Elite es una fábrica fde maquinaria en general. Fabrica y comercializa maquinaria de limpieza, agrícola e industrial como hidrolimpiadoras, barredoras, autolavados, vehículos, sistemas de limpieza automatizada, e hidrolimpiadoras, a través de sus marcas Elite y ARL. Los productos se comercializan exclusivamente a través de una red de distribución cualificada. 

En la actualidad, Elite fabrica en su centro de Cuarte de Huerva, y comercializa a través de más de 1000 importadores y distribuidores en todo el mundo.

Actualmente está ubicada en 4611 NW 74th Ave, Miami, Florida, 33166. Estados Unidos de América

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de España.
 Sitio web oficial sobre medios de aspiración.

Elite